Плеско́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 100 км на південний захід від Ренна, 6 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5059,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Плеско на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Плеско на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан